Sermersuut bezeichnet:
 Sermersuut (Insel, Maniitsoq) (Hamborgerland), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sermersuut (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland